Morian kan syfta på:

 Morian – äldre ord för svarthyad afrikan
 Apoteket Morianen – grundat i Stockholm 1670

Inom konst och kultur
 Nätdragande morianer – skulpturgrupp från 1845 i Ulriksdals slottspark
 Morianerna – svensk film från 1965 av Arne Mattsson

Personer

Efternamn
 Stina Morian (född Andersson), svensk journalist och politiker. 
 Jonas Morian svensk journalist och politiker.